
Termin -{AAA}- ima više značenja:

 Genetički kod za lizin
 Anhidrid sirćetne kiseline
 Azijska atletska asocijacija